Vera Molnar bzw. Vera Molnár ist der Name folgender Personen:

* Vera Molnar (Schauspielerin) (1923–1986), deutsche Schauspielerin
 Vera Molnár (* 1924), französische Medienkünstlerin ungarischer Herkunft